Baldamus ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Baldamus (1856–1908), deutscher Pädagoge und Historiker
 Alfred Ferdinand Baldamus (1820–1886), deutscher Gutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 August Carl Eduard Baldamus (1812–1893), deutscher Ornithologe 
 Hartmuth Baldamus (1891–1917), Jagdflieger des Königreichs Sachsen im Ersten Weltkrieg
 Karl Baldamus (1784–1852), deutscher Jurist
 Senta Baldamus (1920–2001), deutsche Bildhauerin
 Wilhelm Baldamus (1908–1991), britischer Industriesoziologe deutscher Herkunft